Ко́птевская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Коптевская улица — улица в Москве.
 Коптевская улица — улица в Самаре.